Motociklistična Velika nagrada Kitajske 2007 je bila četrta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 2007. Potekala je 6. maja 2007.

Razred MotoGP

Razred 250cm3

Razred 125cm3

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2007
2007